Colton kan syfta på:

 Colton, Cumbria – en ort och civil parish i Cumbria, England
 Colton, Kalifornien – en stad i San Bernardino County, i Kalifornien, USA
 Colton, Norfolk – en ort i Marlingford and Colton, Norfolk, England
 Colton, North Yorkshire – en ort och civil parish i North Yorkshire, England
 Colton, Staffordshire – en ort i Staffordshire, England
 Colton, Suffolk – en ort i Great Barton, Suffolk, England
 Colton, West Yorkshire – en ort i Leeds, West Yorkshire, England
 Colton Hills – en ort i Wolverhampton, West Midlands, England